Сейнт Пол ( – Свети Павел) може да се отнася за:

Градове в САЩ 
 Сейнт Пол (Аляска)
 Сейнт Пол (Минесота), столица на щата
 Сейнт Пол (Небраска)
 Сейнт Пол (Орегон)

Други 
 Катедрала Сейнт Пол, църква в Лондон, Англия